Kampfbund steht für:

 Der Stahlhelm – Kampfbund für Europa (1951)
 Deutscher Kampfbund (1923)
 Internationaler Sozialistischer Kampfbund (1922)
 Kampfbund Deutscher Architekten und Ingenieure (1931)
 Kampfbund Deutscher Soldaten (1975)
 Kampfbund Deutscher Sozialisten (1999)
 Kampfbund für deutsche Kultur (Österreich) (1928)
 Kampfbund für deutsche Kultur (1934)
 Kampfbund für Norddeutschland 1923 (geplant)
 Kampfbund gegen den Faschismus (1930)
 Nationalsozialistischer Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand (1933)

Siehe auch:

 Kampffront Schwarz-Weiß-Rot (1933)
 Kampfgruppe (Begriffsklärung)